WGR steht für:
 Wählergruppe
 WGR (Hörfunksender), US-amerikanischer Hörfunksender aus Buffalo, New York
 Bahnhof Grambow (DS100-Code), Bahnhof von Grambow (Vorpommern) an der Bahnstrecke Bützow–Stettin
 Wirklicher Geheimer Rat

WGR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Grójecki in der Woiwodschaft Masowien

WGR